Apsis kan have flere betydninger:
 Apsis – om korrundinger i kirker
 Apsis (astronomi) – et målbart punkt i astronomiske teorier